Алекса́ндр Миха́йлович Смирно́в:
 Смирнов, Александр Михайлович (1896—1937) — советский государственный деятель, председатель исполнительного комитета Псковского окружного совета.
 Смирнов, Александр Михайлович (род. 1954) — советский футболист.